Šokota ist der Familienname folgender Personen:

 Tomo Šokota (* 1977), kroatischer Fußballspieler
 Veronika Šokota (* 2004), kroatische Speerwerferin